Treponem Pal peut faire référence à :
 Treponem Pal, groupe de metal français fondé en 1986 ;
 Treponem Pal, groupe de pop français actif de 1976 à 1979 ;
 Treponem Pal, premier album studio du groupe de musique homonyme sorti en 1977.